Кубок Либертадорес 1991 — 32-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Коло-Коло».

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1991 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1991 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1991 году
1991